Purtscheller ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Purtscheller (* 1973), österreichischer Komponist, Textdichter, Sänger, Musiker und Produzent
 Ernst Wirth-Purtscheller (1887–1938), österreichischer Politiker
 Fridolin Purtscheller, österreichischer Geologe und Mineraloge
 Ludwig Purtscheller (1849–1900), österreichischer Bergsteiger, Lehrer
 Wolfgang Purtscheller (1955–2016), österreichischer Journalist und Publizist